Список самых высоких гор Антарктики — это список самых высоких и достаточно отличающихся вершин, ультра-пиков, материка Антарктиды и некоторых близлежащих островов в Южной Атлантике, которые имеют относительную высоту 1500 м и более, за исключением самых высоких вершин материка с абсолютной высотой 4000 м и более, относительной высотой менее 1500 м, но больше 500 м, что за большинством источников, относит их к числу самостоятельных вершин. На планете известно около 1515 таких «Ультра-пиков», на материке Антарктиде — около сорока, еще несколько — на прилегающих к континенту, островах.

Антарктида

Субантарктика

См. также 
 Список вулканов Антарктики

Примечания

Ссылки 
 «Antartica — Ultra Prominences». Процитировано 2015-08-12
 «Australia, New Zealand, Oceania — Ultra Prominences». Процитировано 2015-08-12

Антарктика